Where Did Our Love Go – album delle The Supremes del 1964
 Where Did Our Love Go – singolo delle The Supremes del 1964, dall'album omonimo